Fleischl-Marxow ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst von Fleischl-Marxow (Ernst Fleischl von Marxow; 1846–1891), österreichischer Physiologe
 Ida Fleischl-Marxow (1825–1899), Freundin und Gönnerin von Betty Paoli